Die Rugby-Bundesliga 2000/01 ist die 30. ihrer Geschichte. Es war die letzte Saison der zweigleisigen Bundesliga mit einer Nord- und einer Südstaffel. Nachdem beide Gruppen zu je sechs Mannschaften im Herbst 2000 ihre Spiele absolviert hatten, stiegen die Vereine mit den Plätzen 4 bis 6 in die Zweite Bundesliga ab.

Die 6 erstplatzierten Mannschaften (die Platzziffern sind in den Tabellen hervorgehoben) spielten im Frühjahr 2001 in einer Endrunde um die deutsche Meisterschaft im Rugby. Meister wurde der Deutsche Rugby-Club Hannover (DRC Hannover), der sich in den beiden Finalspielen gegen den SC Neuenheim aus Heidelberg durchsetzte.

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd 

Absteiger (Nord): SC Germania List, Stahl Hennigsdorf, VfR Döhren
Absteiger (Süd): München RFC, RC Bonn Rhein-Sieg, ASV Köln
Aufsteiger: Berliner RC, BSC Offenbach
Wegen der Reduzierung der Bundesliga von 2 mal 6 auf insgesamt 8 Mannschaften in der Folge-Saison gab es diesmal 6 Absteiger, aber nur 2 Aufsteiger.

Meisterschaftsrunde

Endspiele 
8. Juli 2001 in Hannover: DRC Hannover – SC Neuenheim 28:16
14. Juli 2001 in Heidelberg: SC Neuenheim – DRC Hannover 13:8

Quellen 
 1. Bundesliga Nord 2000 bei scrum.de
 1. Bundesliga Süd 2000 bei scrum.de
 Meisterschaftsrunde 2001 bei scrum.de

Rugby 2000
Rugby 2001
2000/01